One Wish kan syfta på:

One Wish (Deborah Cox-album)
One Wish (Ray J-låt)
One Wish (Roxette-låt)
 One Wish (film) – en amerikansk film från 2010